

Sigle 
Data Distribution Service
Decreto Dirigente Struttura Giunta Regionale
Onda a dente di sega
Digital Data Storage
Digital Data Service
Dimensione dello Sport  – società di nuoto di Settimo Milanese (Italia)
Direct Digital Synthesis  – sintetizzatore digitale
Direttorio Divisioni Superiori - ente autoritario che gestì i principali tornei di calcio in Italia durante il periodo fascista
Disorientamento Destra Sinistra  – disturbo dello schema corporeo
Doctor of Dental Surgery  – chirurgo odontoiatrico
Documento di Sintesi – in ambito bancario
Dust Detector Subsystem  – rilevatore di polvere della Sonda Galileo

Codici 
 dds – codice ISO 639-3 della lingua dogon donno so